Johann Bossard ist der Name folgender Personen:

 Johann Karl Bossard (1846–1914), Schweizer Goldschmied und Antiquar, siehe Karl Silvan Bossard
* Johann Michael Bossard (1874–1950), Schweizer Bildhauer